Репушница је насељено место у саставу Града Кутине, у Мославини, Хрватска.

Становништво

На попису становништва 2011. године, Репушница је имала 1.838 становника.

Попис 1991.

На попису становништва 1991. године, насељено место Репушница је имало 1.913 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Кутина
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Мославина